Ami de la vérité peut désigner :
 L’Alétophile ou l’ami de la Vérité, une oeuvre de Jean-François de La Harpe.